Humalkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Humalkari (halvö), Egentliga Finland, 
 Humalkari (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar